Miejscowości w USA:
 Cassville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
 Cassville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Cassville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Monongalia
 Cassville – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Cassville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Cassville (ang. Cassville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant